Czarnoty est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Czarnoty, village du powiat de Płońsk
 Czarnoty, village du powiat de Siedlce